Colebrook steht als geografische Bezeichnung für:

 Colebrook (Connecticut), Ort in Connecticut, USA
 Colebrook (New Hampshire), Ort in New Hampshire, USA
 Colebrook Township (Pennsylvania), Civil Township in Pennsylvania
 Colebrook Township (Ohio), Civil Township in Ashtabula County, Ohio
 Colebrook River, Fluss in Nordirland

Personen:
 Cyril Frank Colebrook (1910–1997), britischer Physiker, nach ihm benannt ist die Colebrook-Gleichung
 Jane Colebrook (* 1957), britische Leichtathletin

im NRHP gelistete Objekte:
 Colebrook Center Historic District, in Colebrook, Connecticut, ID-Nr. 91000953
 Colebrook Farm, in Exton, Pennsylvania, ID-Nr. 84003958
 Colebrook Iron Master's House, in South Londonderry, Pennsylvania, ID-Nr. 10000405
 Colebrook Manor, in Exton, Pennsylvania, ID-Nr. 84003239
 Colebrook Store, in Colebrook, Connecticut, ID-Nr. 76001980

Siehe auch:
 Colebrooke